«Толкование на Апокалипсис» (Commentarium in Apocalypsin) — сочинение Беата Лиебанского, монаха бенедиктинского монастыря св. Мартина Турского, жившего в VIII веке. Его позднейшие списки известны под общим названием «беаты», или «беатусы». Из них полностью или фрагментарно дошли 31 манускрипт X—XIII веков, в том числе 22 целиком, прочие — в разрозненных листах.

Список

Библиография 
 The Illustrated Beatus: a corpus of the illustrations of the commentary on the Apocalypse by John Williams. 5 Volumes. Harvey Miller and Brepols, 1994, 1998, 2000
 Beati Liebanensis Tractatus de Apocalipsin. Ed. Roger Gryson. Corpus Christianorum: Series Latina 107 B-C (Turnhout: Brepols, 2012)

Примечания 

Откровение Иоанна Богослова
Списки рукописей